«Amnesia» — це пісня, записана румунською співачкою Роксен, видана компанією Warner Music Poland 4 березня 2021 року в цифровому форматі. Її написали Аделіна Стонге та Віктор Буроню, а виробництвом займався виключно останній. Темна балада «Amnesia» лірично говорить про боротьбу із самозанедбанням у сучасному суспільстві, називаючи це явище «амнезією до самолюбства». Музичні критики пісню уподібнили музичній критиці до «Alcohol You» Роксен, заявки Румунії на скасований конкурс Євробачення-2020 через її вразливий характер.

Рецензенти аплодували «Amnesia», з похвалою, зосередженою на привабливості композиції та комерційній привабливості, а також на вокальній передачі Roxen. З рекламною метою одночасно з цифровою прем'єрою пісні було випущено музичний кліп, режисером якого став Богдан Паун. Знятий у порожньому Національному театрі Бухареста, візуальний показ Роксен та кількох танцюристів, що виконують сучасний танець, щоб зобразити історію жінки, якій вдається отримати контроль над своїми страхами. Румунська телерадіокомпанія Румунське телебачення (TVR) внутрішньо вибрала «Amnesia» як учасниці Румунії на Євробачення 2021.

Передумови та реалізація 
«Amnesia» написали Аделіна Стонге та Віктор Буроню, а виробництвом займався виключно останній. Bouroșu, більш відомий під ім'ям Вікі Ред, явно співпрацював з Roxen у кількох піснях, в тому числі в «Alcohol You», яка була обрана Румунією для скасованого конкурсу Євробачення-2020 на COVID-19. «Amnesia» була випущена для цифрової завантаження і потокової передачі на різних територіях 4 березня 2021 по Warner Music Poland, для якого лейбл Roxen Global Records був партнером для рекламної кампанії в липні 2020 р. Пісня вже була доступна в магазинах до запланованої прем'єри того ж дня о 20:00 за центральноєвропейським часом на TVR1 ; це спонукало Люсі Персі з Wiwibloggs припустити, що команда співачки «випадково встановила реліз […] на північ за місцевим часом, а не координуючись з часом офіційного оголошення».

Композиція та лірична інтерпретація 
З музичної точки зору «Amnesia» була описана як «меланхолічна» і «темна» балада, яка мала подібний «вразливий елемент» і «делікатний» характер до «Alcohol You». Включаючи те, що Персі з Wiwibloggs побачив як «сучасний та молодіжний» звук, «Amnesia» вбудовується в «величезний фінал» після своїх «спокійних» віршів та «потужного» ритму, керованого ритмом у середньому темпі. Роксен співає в «трепетному» стилі на композиції, що, поряд із привабливим характером пісні та комерційною привабливістю, отримало високу оцінку від багатьох музичних критиків.

Лірично «Amnesia» заглиблюється у боротьбу із самозанедбанням у сучасному суспільстві, називаючи це явище «амнезією до самолюбства».

Музичне відео та просування 
Супроводжуючи музичне відео для «Amnesia» був завантажений на обох Roxen — х і Пісенний конкурс YouTube каналів 4 березня 2021 Відеозапис, знятий у порожньому Національному театрі в Бухаресті та режисером Богданом Пауном, зображує Роксен у спортивному чорному вбранні, виконуючи хореографію з сучасними артистами танцю, одягненими в біле. Закінчується повідомленням: «За кожен крик, який не було почуто». Щодо значення відео, румунська телерадіокомпанія Румунське телебачення (TVR) уточнила, що воно розповідає історію «самотньої дівчини, яка бореться зі своїм внутрішнім» я «та станами, які контролюються зовнішнім середовищем. Незважаючи на те, що вона постійно оточена страхами, які контролюють її, [їй] вдається позбутися від них, повертає контроль і стає дедалі сильнішим і впевненішим у своїх силах». Для подальшого просування Роксен виконала пісню під час віртуальних концертів у темряві та Wiwi Jam у квітні та травні 2021 року, відповідно.

На Євробаченні

Внутрішній відбір 
Як і для скасованого пісенного конкурсу Євробачення-2020, Роксен знову був обраний внутрішнім представником Румунії на конкурсі 2021 року в рамках співпраці телекомпанії TVR із лейблом співачки Global Records. Її було оголошено представником Румунії 31 березня 2020 року. «Amnesia» було обрано в якості вступу внутрішньою комісією журі, що складається з декількох професіоналів музичної індустрії. Це була частина приблизно шести інших англомовних пісень, які Роксен записав. Поява треку на музичних платформах до запланованого розкриття виходу Румунії на TVR1 викликало спекуляції серед спостерігачів.

У Роттердамі 
Конкурс пісні Євробачення 2021 відбудеться у Роттердамі Ехой у Роттердамі, Нідерланди, і складається з двох півфіналів 18 та 20 травня та фіналу 22 травня 2021 року. Згідно з правилами Євробачення, кожна країна, крім приймаючої та Великої п'ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), має право пройти участь у одному з двох півфіналів для участі у фіналі; десятка кращих країн від кожного півфінального прогресу до фіналу. У березні 2021 року було оголошено, що пісня лунатиме 13-ю у першому півфіналі змагань, слідом за Ізраїлем та Азербайджаном.

Трек-лист 

 Цифрове завантаження

 «Amnesia» — 2:54

Історія випусків

Примітки

Посилання 

Пісні Румунії на Євробаченні
Пісні Євробачення 2021